Bothrioplana semperi és una espècie de platihelmint de vida lliure, l'única del gènere Bothrioplana i de la família Bothrioplanidae. Presenta una distribució molt àmplia, trobant-se a Europa, Amèrica, Àfrica i Austràlia.

Filogènia 
Bothrioplana semperi és el grup germà del clade que inclou tots els platihelmints paràsits, els neodermats:

Referències 

Rabditòfors